Го́раждёвице (, ) — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Клатови Пльзенского края. Расположен на левом берегу реки Отава, на высоте 427 м над уровнем моря.

История 
В X веке на месте Гораждёвице возникло укреплённое городище, а примерно два столетия спустя здесь был возведён каменный замок Прахень, ставший административным центром Прахеньского края. После переноса административного центра в Писек замок стал терять своё значение, а вся социально-экономическая активность постепенно перешла на торговую деревню у подножия замка, называвшуюся Гораздеёвице (Gorazdějovice). Эта деревня, располагавшаяся у реки Отавы на торговом пути из Баварии в Прагу, в 1292 году получила от короля Вацлава II статус города.

Достопримечательности 
Рядом с городом находится городище XI—XIII веков, замок в стиле ренессанс и монастырь XVI века.

Образование и культура 
В городе имеются 2 начальные школы, средняя школа, школа искусств, городской музей, кинотеатр, культурный центр, библиотека и плавательный бассейн.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Города Пльзенского края